Rock Master 2005  –  międzynarodowe, elitarne, prestiżowe zawody we wspinaczce sportowej organizowane corocznie od 1987 roku we włoskim Arco, które  odbyły się w roku 2005 w dniu 3 września.

Wyniki 
Legenda

Prowadzenie 
W kwalifikacjach do fazy finałowej w prowadzeniu wzięło udział 13 wspinaczy i 9 wspinaczek

Bouldering 
Konkurencje; boulderingu, rozegrane zostały wyłącznie w ramach zawodów Rock Master 2005. W zawodach wspinaczkowych w konkurencji boulderingu wzięło udział 7 zawodników oraz 7 zawodniczek.

Wspinaczka na szybkość 
W zawodach wspinaczkowych w konkurencji na szybkość wzięło udział 8 zawodników.

Przypisy

Bibliografia 
 

2005 we Włoszech
2005 we wspinaczce sportowej
Rock Master